Bakhsh ist der Familienname folgender Personen:

 Khuda Bakhsh (1842–1908), indischer Jurist und Bücherliebhaber
 Lal Bakhsh (* 1943), pakistanischer Radrennfahrer
 Rahim Bakhsh (1921–2001), afghanischer Musiker und Sänger
 Shameela Bakhsh (* 1971), US-amerikanische Filmproduzentin und Drehbuchautorin

Siehe auch:
 Baksh
 Bachsch